Talbot je lahko:
 Talbot, avtomobilsko podjetje in moštvo F1
 Talbot (fotometrija) - enota za merjenje svetlobne energije
 Talbot (priimek)